Schneeweiß bezeichnet:
 Schneeweiß (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht (16.–17. Jahrhundert)

Schneeweiß oder Schneeweiss ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Schneeweiß (* 1931), deutscher Pädiater, MdV (CDU)
 Carl Schneeweiß (1808–1887), deutscher katholischer Geistlicher, Mitglied des Preußischen Landtages
 Christian Schneeweiß (* 1980), deutscher Schauspieler
 Franz Schneeweiss (1831–1888), austroamerikanischer Theologe, Organist, Chorleiter und Komponist

 Gerald M. Schneeweiss (* 1972), österreichischer Botaniker
 Hans Schneeweiß (1933–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heinrich G. Schneeweiß (* 1930), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer
 Josef Schneeweiß (1913–1995), österreichischer Mediziner, Sozialdemokrat, Interbrigadist und KZ-Häftling
 Karol Schneeweiss (1953–2015; Pseudonym „Davidvanberg“), deutscher Filmemacher
 Manuel Schneeweiss (* 1986), österreichischer Footballspieler
 Martin Schneeweiss (1907–1947), österreichischer Motorradrennfahrer
 Simon Schneeweiß († 1545), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 Ulrich Schneeweiß (* 1923), deutscher Mikrobiologe

Siehe auch: 
 Schneeweis